Aphelopus är ett släkte av steklar som beskrevs av Johan Wilhelm Dalman 1823. Aphelopus ingår i familjen stritsäcksteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stritsäcksteklar
Aphelopus